Emídio Silva Falcão Brasileiro, plus connu sous le nom de Emídio Brasileiro, est un écrivain, professeur, conférencier, avocat, docteur en droit et un chercheur brésilien.

Biographie 
Il est né à Irará, comté dans l'état de Bahia, Le , Emidio Brasileiro est diplômé en Droit de l'Université Fédérale de Goiás, une Maîtrise en Sciences de l'éducation de l'Université Lusophone des Humanités et Teconologias (Lisbonne) et Doctorat en Droit à l'Université Autonome de Lisbonne. Il est actuellement professeur à l'Université Paulista et d'autres établissements d'enseignement supérieur Goiania, État de Goiás. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques et spiritualistes. 
Emidio Brasileiro est marié à l'écrivain et l'infirmière Marislei de Sousa Espíndula brésilienne , qui a deux enfants. Avec Marislei, il a recherché le comportement sexuel de la population brésilienne. Dans Goiás , il a fondé la première spiritualistes Académie des Lettres du pays. En 2005, il fonde l'Académie des Lettres Goianiense.
Dans sa thèse de doctorat, il a développé la Théorie de la justice Quantum.

Liste des livres 
 A caminho do deserto
 A outra face do sexo
 Educação Emocional
 Educação sexual
  Inteligências Emocionais
 Introdução ao Direito Penal
 O Livro dos Evangelhos
 O sexo nosso de cada dia
 Sabedoria
 Sexo, problemas e soluções
 Sexualidade, cinema e deficiência 
 Um dia em Jerusalém

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Emídio Brasileiro
 Curriculum Lattes de Emídio Brasileiro
 Site officiel da Academia Goianiense de Letras
 Site officiel da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás
 

Écrivain de langue portugaise
Écrivain brésilien du XXIe siècle
Spiritisme
Naissance à Irará
Naissance en février 1962